Rouquidão
Ou ainda:
Antonio María Rouco Varela - bispo católico espanhol

Desambiguação